Уотери:

 Уотери (река)
 Уотери (озеро)
 Уотери (племя)

См. также
 Уотер
 Уотерс